Силвердејл има више значења:
 Силвердејл (Вашингтон)
 Силвердејл (Пенсилванија)